Die Central European Football League 2017 war die 12. Saison der Central European Football League. Sie begann am 15. April und endete am 10. Juni mit dem CEFL Bowl XII, dem Endspiel. Dort trafen die Swarco Raiders Tirol, die zum ersten Mal an dem Wettbewerb teilnahmen, auf Gründungsmitglied Kragujevac Wild Boars und setzten sich im heimischen Tivoli Stadion mit 55:20 durch.

Modus 
Die Teams traten in zwei Gruppen an, wobei eine Gruppe drei und eine Gruppe vier Teams umfasste. Die Dreiergruppe, die „Western Conference“, spielte ein einfaches Rundenturnier aus. In der Vierergruppe, der „Eastern Conference“, trat jedes Team nur gegen zwei andere Teams an. Jedes Team in den beiden Gruppen hatte dabei jeweils ein Heimspiel. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Endspiel, den CEFL Bowl.

Teilnehmer 

Am Wettbewerb nahmen sieben Teams aus sechs verschiedenen Nationalverbänden teil. In der Western Conference nahmen mit den Swarco Raiders Tirol, den Triangle Razorbacks und den Panthers Wrocław drei Neulinge an dem Wettbewerb teil. In der Eastern Conference trafen die Urgesteine der CEFL aufeinander. Neben den beiden serbischen Gründungsmitgliedern Belgrade SBB Vukovi und Kragujevac Wild Boars, sowie den Budapest Cowbells, für die es die vierte Teilnahme war, war mit den Koç Rams aus Istanbul lediglich ein Team zum ersten Mal dabei.

  Belgrade SBB Vukovi: ein Titel, zwei Finalteilnahmen bei bisher vier Teilnahmen
  Kragujevac Wild Boars: Rekordchampion mit sechs Titeln und Teilnehmer aller bisheriger Finals
  Budapest Cowbells: Ungarischer Vizemeister, bisher drei Teilnahmen
  Swarco Raiders Tirol: Österreichischer Meister
  Panthers Wrocław: Polnischer Meister, erste Teilnahme
  Istanbul Koç Rams: erste Teilnahme
  Triangle Razorbacks: Dänischer Meister

Gruppenphase

Western Conference 
Die Swarco Raiders Tirol bestritten ihr ersten Spiel in der CEFL überhaupt auswärts im polnischen Breslau. Nach dem ersten Viertel lagen sie mit 3:13 deutlich zurück, konnten dann aber noch einen klaren 33:20-Sieg erringen. Es sollte der knappste Sieg der Innsbrucker in diesem Wettbewerb bleiben.

Eastern Conference 
Rekordchampion und Bowl-Dauergast Vukovi Belgrad gewann ebenso wie das zweite serbische Team, Kragujevac Wild Boars, sowohl gegen die Koç Rams als auch gegen Budapest Cowbells. Da es kein direktes Aufeinandertreffen gab, qualifizierten sich die Wild Boars aufgrund der höheren Siege. So mussten die Vukovi trotz zweier Siege aus zwei Spielen zum ersten Mal überhaupt auf die Finalteilnahme verzichten.

CEFL Bowl 
Die Swarco Raiders wurden im Finale ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten deutlich mit 55:20. Der Klassenunterschied war derart deutlich, dass die Raiders sogar Leistungsträger schonen konnten und die Schiedsrichter von der Mercy-Rule Gebrauch machten.

Weblinks 
 Offizielle Seite auf european-league.com
 CEFL 2017 auf football-aktuell.de

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2017
2017